«Жизнь с холодной кровью» — документальный сериал Би-би-си о природе, автором сценария и закадровым голосом выступает Дэвид Аттенборо. Фильм впервые был показан в Великобритании 4 февраля 2008 года на телеканале BBC One.

Изучающий эволюцию и повадки амфибий и рептилий, это шестой и последний из специализированных выпусков Аттенборо после его главной трилогии, которая началась с «Жизни на Земле», и девятая часть «The Life Collection».

Телесериал состоит из пяти 50-минутных эпизодов, за которыми следует «Под кожей» — 10-минутный раздел, в котором Аттенборо берёт интервью у учёных, чья работа привела к киноряду, включённому в основную программу. В нём также рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается команда, и раскрываются некоторые приемы, использованные для съёмок сериала.

Сериал является совместным производством BBC и Animal Planet. Исполнительный продюсер — Сара Форд, серийный продюсер — Майлз Бартон. Эпизод «Под кожей» был создан Джеймсом Бриккелем в сотрудничестве с Открытым университетом. Партитура для основных серий была написана Дэвидом Пооре и Беном Салисбери, а музыка для «Под кожей» была написана и исполнена Тони Бриско.

Сериал выиграл телевизионную премию BAFTA 2009 в номинации «Специалист по фактам». В серии фильмов «Жизнь» Дэвида Аттенборо ему предшествует «Жизнь в микромире» (2005).

Процесс съёмок 
Съёмки начались в начале 2006 года, и, как и в предыдущих сериях Аттенборо, съёмочная группа объехала весь мир, чтобы снять нужные кадры. В мае 2006 года Аттенборо отпраздновал своё 80-летие на Галапагосских островах во время съёмок гигантских черепах, одна из которых, названная Одинокий Джордж, считалась того же возраста. Одинокий Джордж умер 24 июня 2012 года; он прожил более 100 лет.

Несколько инновационных методов были использованы для сбора материала. Тепловизорные камеры использовались для демонстрации перемены температуры тела существа, зондовые камеры предоставляли доступ к подземным местам обитания, и одна из них размером со спичечный коробок была прикреплена к раковине черепахи.

Опытные учёные помогли продюсерам снять фильм о поведении животных, которое редко можно увидеть. Команда «застилала» радиомаркированных полосатых гремучников, чтобы стать свидетелем того, как один из них умертвляет свою добычу. Однако, для близкой встречи Аттенборо с шипящей коброй ручная змея была помещена в естественную среду обитания, а ведущий носил козырёк для защиты лица. Другими примерами использования «домашних животных» были кадры с изображением лассоидного языка хамелеона (который снимался с использованием скоростной съёмки) и пищеварительной системы питона (которая была написана компьютерной графикой).

«Жизнь с холодной кровью» — финальная главная программа Аттенборо — представляет собой последнее исследование в проекте «Жизнь», которая включает 79 фильмов. В интервью 2008 года он заявил:

«История эволюции окончена. Работа завершена. Если бы вы спросили меня 20 лет назад, будем ли мы пытаться выполнить такую гигантскую задачу, я бы ответил: „Не смешите“. Эти программы рассказывают определённую историю, и я уверен, что придут другие и расскажут её намного лучше, чем я, но я надеюсь, что если их будут смотреть через 50 лет, им всё равно будет что сказать о мире, в котором мы живём.» 

Тем не менее, хотя Аттенборо был 81 год во время трансляции сериала, он продолжал помогать BBC Natural History Unit, озвучивая такие проекты, как «Величайшие явления природы», «Жизнь» и «Замороженная планета».

Аттенборо подтвердил в предпоследнем издании «Паркинсон», выпущенном 16 декабря 2007 года, что он не намерен уходить на пенсию и всё равно будет снимать отдельные документальные фильмы, но не сериалы.

Эпизоды

DVD и книги 
Двухдисковый DVD набор сериала (BBCDVD2553) был выпущен 25 февраля 2008 года. Сопроводительная 288-страничная книга «Жизнь с холодной кровью» Дэвида Аттенборо () была опубликована BBC Books 7 декабря 2007 года в преддверии телевизионного показа. DVD для региона 1 был выпущен 5 августа 2008 года (S.R.P. $ 34,98) Warner Home Video.

Примечания

Ссылки 
 Life in Cold Blood на BBC Programmes
 Life in Cold Blood на BBC Online
 Life in Cold Blood на сайте Eden
 Under the Skin на сайте Открытого университета Open2.net
 Би-би-си на YouTube: Дэвид Аттенборо лицом к лицу с шипящей коброй

Телесериалы Великобритании, запущенные в 2008 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2008 году
Документальные фильмы Би-би-си
Биологические научно-популярные фильмы